Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1974 року — пройшов у Швеції з 22 по 31 травня. Переможцем стала збірна Болгарії, яка у фіналі перемогла збірну Югославії із рахунком 1:0.

Кваліфікація

Група 1 - 10 

|}

Група 11

Група 12

Учасники 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  (господарі)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1974 у футболі